Первома́йское — населённые пункты, названные в честь праздника Первое мая:

Казахстан 

 Первомайское — село в Шортандинском районе Акмолинской области.
 Первомайское — село в Каргалинском районе Актюбинской области, упразднено в 2018 г.
 Первомайское — село в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области, ликвидировано в 2000-е годы.
 Первомайское — село в Осакаровском районе Карагандинской области, ликвидировано в 2007 г.
 Первомайское — село в Алтынсаринском районе Костанайской области.
 Первомайское — село в Аулиекольском районе Костанайской области.
 Первомайское — село в Денисовском районе Костанайской области, упразднено в 2017 г.
 Первомайское — село в Карабалыкском районе Костанайской области.
 Первомайское — село в Мендыкаринском районе Костанайской области.
 Первомайское — село в Фёдоровском районе Костанайской области.
 Первомайское — село в Качирском районе Павлодарской области.
 Первомайское — село в Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области, ликвидировано в 2013 г.
Первомайское — до 2019 г. название села Обалы в Бурабайском районе Акмолинской области.
 Первомайское — до 2001 года название села Бекболат Ашекеев в Карасайском районе Алматинской области.
 Первомайское — до 2021 года название села  Алтынколь в Жетысайском районе Туркестанской области.

Киргизия 
 Первомайское — село в Бакай-Атинском районе Таласской области.
 Первомайское — село в Панфиловском районе Чуйской области.

Молдавия 
 Первомайское — село в Дрокиевском районе.
 Первомайское — село в Хынчештском районе.

Россия 
Алтайский край
 Первомайское — село в Бийском районе.
 Первомайское — село в Бурлинском районе.
 Первомайское — село в Егорьевском районе.
 Первомайское — село в Кулундинском районе, упразднено в 1970-е годы.
 Первомайское — село в Первомайском районе.
 Первомайское — село в Смоленском районе.
 Первомайское — упразднённый посёлок в Хабарском районе.

Амурская область
 Первомайское — село в Тындинском районе.

Башкортостан
 Первомайское — деревня в Иглинском районе.
 Первомайское — село в Стерлитамакском районе.
 Первомайское — село в Туймазинском районе.
 Первомайское — село в Хайбуллинском районе.

Белгородская область
 Первомайское — до 2001 г. название хутора Первомайский в Краснояружском районе. 

Брянская область
 Первомайское — село в Почепском районе.
 Первомайское — село в Севском районе.

Бурятия
 Первомайское — село в Кяхтинском районе.

Вологодская область
 Первомайское — деревня в Великоустюгском районе.
 Первомайское — деревня в Вологодском районе.
 Первомайское — село в Вологодском районе.

Воронежская область
 Первомайское — посёлок в Аннинском районе.
 Первомайское — посёлок в Ольховатском районе.
 Первомайское — село в Россошанском районе.

Дагестан
 Первомайское — село (кутан) в Гумбетовском районе.
 Первомайское — село в Каякентском районе.
 Первомайское — село в Кизлярском районе.
 Первомайское — село в Хасавюртовском районе.

Ингушетия
 Первомайское — с 1944 по 1977 г. название села Галашки в Сунженском районе.

Иркутская область
 Первомайское — село в Нукутском районе.

Кабардино-Балкария
 Первомайское — до 1991 г. название села Благовещенка в Прохладненском районе.

Калмыкия
 Первомайское — бывшее село, включено в состав города Городовиковск.

Калининградская область
 Первомайское — посёлок в Багратионовском районе.
 Первомайское — посёлок в Гурьевском районе.
 Первомайское — посёлок в Гусевском районе.
 Первомайское — посёлок в Нестеровском районе.

Карачаево-Черкесия
 Первомайское — село в Малокарачаевском районе.

Кировская область
 Первомайское — село в Яранском районе.

Краснодарский край
 Первомайское — село в Выселковском районе.
 Первомайское — село в Староминском районе.

Курганская область
 Первомайское — село в Мишкинском районе.

Курская область
 Первомайское — село в Поныровском районе.

Ленинградская область
 Первомайское — посёлок в Выборгском районе.

Липецкая область
 Первомайское — село в Лев-Толстовском районе.

Москва
 Первомайское — посёлок в Троицком административном округе.

Московская область
 Первомайское — деревня в Истринском районе.

Новгородская область
 Первомайское — деревня в Крестецком районе.

Оренбургская область
 Первомайское — село в Соль-Илецком районе.

Приморский край
 Первомайское — село в Михайловском районе.
 Первомайское — село в Ханкайском районе.
Первомайское — до 1964 г. название села Украинка в Пограничном районе.

Ростовская область
 Первомайское — село в Кашарском районе.
 Первомайское — село в Ремонтненском районе.

Саратовская область
 Первомайское — село в Калининском районе.
 Первомайское — село в Красноармейском районе.
 Первомайское — село в Краснокутском районе.
 Первомайское — село в Ровенском районе.
 Первомайское — село в Фёдоровском районе.
 Первомайское — село в Энгельсском районе.

Свердловская область
 Первомайское — село в Нижнесергинском муниципальном районе.

Ставропольский край
 Первомайское — село в Ипатовском городском округе.

Тамбовская область
 Первомайское — село в Сампурском районе.

Томская область
 Первомайское — село в Первомайском районе.

Тульская область
 Первомайское — деревня в Куркинском районе.

Ульяновская область
 Первомайское — село в Инзенском районе.

Хакасия
 Первомайское — село в Боградском районе.

Чечня
 Первомайское — до 2020 г. название села Хажи-Эвла в Веденском районе.
Первомайское — с 1944 года по 1958 год название села Бачи-Юрт Курчалоевского района.

Чувашия
 Первомайское — село в Батыревском районе.
 Первомайское — деревня в Цивильском районе.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Первомайское — село в Кировском районе.
 Первомайское — бывшее село в Ленинском районе.
 Первомайское — посёлок городского типа в Первомайском районе.
 Первомайское — село в Симферопольском районе.

Севастополь 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Первомайское (Первомайка) — село в Балаклавском районе.

Украина 
Винницкая область
 Первомайское — посёлок в Ильинецком районе.
 Первомайское — посёлок в Калиновском районе.

Днепропетровская область
 Первомайское — село в Васильковском районе.
 Первомайское — село в Криничанском районе.
 Первомайское — посёлок в Синельниковском районе.
 Первомайское — село в Юрьевском районе.

Донецкая область
 Первомайское — посёлок в Снежнянском городском совете.
 Первомайское — село в Добропольском районе.
 Первомайское — село в Никольском районе.
 Первомайское — село в Новоазовском районе.
 Первомайское — село в Тельмановском районе, Мичуринский сельский совет.
 Первомайское — село в Тельмановском районе, Первомайский сельский совет.
 Первомайское — село в Ясиноватском районе.

Кировоградская область
 Первомайское — село в Маловисковском районе.

Луганская область
 Первомайское — село в Белокуракинском районе, ликвидировано в 2006 году
 Первомайское — село в Марковском районе.

Николаевская область
 Первомайское — посёлок в Витовском районе.

Одесская область
 Первомайское — село в Захарьевском районе.

Полтавская область
 Первомайское — село в Машевском районе.

Сумская область
 Первомайское — село в Глуховском районе.
 Первомайское — посёлок в Путивльском районе.

Харьковская область
 Первомайское — село в Балаклейском районе.
 Первомайское — село в Змиевском районе.
 Первомайское — село в Шевченковском районе.

Херсонская область
 Первомайское — посёлок в Белозёрском районе.
 Первомайское — село в Великоалександровском районе.

Черкасская область
 Первомайское — село в Черкасском районе.

См. также 
 Первомайское городское поселение
 Первомайское Лесничество 

 Первомайское Отделение Конезавода N 11
 Первомайское Отделение свх Грибановский 
 Первомайское Отделение свх Пугачевский 
 Первомайское Отделение Сельхозтехника
 Первомайское сельское поселение 
 Першотравневое
 Поселение Первомайское